Plac Solidarności w Gdańsku
 Plac Solidarności we Wrocławiu
 Plac Solidarności w Elblągu

Zobacz też 
 Aleja Solidarności

Solidarności